Балун:

Название 
 Балун — жаргонное название симметрирующего трансформатора.
Балун — жаргонное название яхтенного прямого паруса устанавливаемого взамен стакселя.

Известные носители 
 Балун, Милослав (1920—1994) — волейболист, фигурист из Чехословакии, муж С. Балуновой; впоследствии тренер по фигурному катанию.
 Балун, Соня (род. 1955) — австрийская фигуристка-одиночница, дочь М. Балуна и С. Балуновой.
 Балунова, Соня (1924—2013) — волейболистка, легкоатлетка, фигуристка из Чехословакии, жена М. Балуна; впоследствии тренер по фигурному катанию.